Droisy ist der Name zweier französischer Gemeinden:

Droisy (Eure) im Département Eure
Droisy (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Droizy